Organi costituzionali – nella storia romana, l'insieme delle istituzioni e dei principi tramandati attraverso gli usi e costumi degli antenati
 Organi costituzionali – organi necessari e indefettibili dello Stato, previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, le cui funzioni fondamentali e organizzazione sono da essa direttamente disciplinate.
 Organi di rilievo costituzionale – organi previsti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni